Niemcy:
 Neukölln – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie
 Neukölln – dzielnica Berlina
 Berlin-Neukölln – stacja kolejowa w Berlinie
 Neukölln am Wasser – dawna dzielnica Berlina

Inne:
 Neukölln – ratusz w Berlinie

Zobacz też:
 Berlin-Neukölln
 Kölln
 Köln
 Rathaus Neukölln